Mahrenholz ist der Familienname folgender Personen:

 Christhard Mahrenholz (1900–1980), deutscher Musikwissenschaftler, Pfarrer und Textdichter
 Ernst Gottfried Mahrenholz (1929–2021), deutscher Politiker, Jurist und Richter am BVerfG
 Hans Christhard Mahrenholz (1928–2022), deutscher Rechtswissenschaftler und Politiker
 Harald Mahrenholz (1904–1994), deutscher Maler und Couturier 
 Jobst Mahrenholz, deutscher Autor 
 Mandy-Marie Mahrenholz (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Pamina Liebert-Mahrenholz (1904–2004), deutsch-britische Bildhauerin und Malerin
 Rolf Mahrenholz (1902–1991), deutsch-britischer Fotograf und Dokumentarfilmer

Mahrenholz steht für:
 Mahrenholz (Groß Oesingen), ein Ortsteil der Gemeinde Groß Oesingen im Landkreis Gifhorn

Wegen ähnlicher Schreibweise und Ausspache  Siehe auch BKL:  Mahrenholtz
Siehe auch:

 Mahrenholtz
 Marenholtz Name eines uralten lüneburgischen Adelsgeschlechtes